Hetzelsdorf ist der Ortsname von

 Hetzelsdorf (Prackenbach), Ortsteil der Gemeinde Prackenbach, Landkreis Regen, Bayern
 Hetzelsdorf (Pretzfeld), Ortsteil des Marktes Pretzfeld, Landkreis Forchheim, Bayern

Siehe auch
 Hetzeldorf